Balaka : une ville du Malawi, capitale du district du même nom, dans la Région Sud ;
District de Balaka : district du Malawi
Balaka Becc., 1885 : un genre de palmiers.

Voir aussi 
Anti-balaka : des milices d'auto-défense mises en place par des paysans en République centrafricaine.